Die Open de Rennes 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. Oktober 2008 in Rennes stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 137 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 134 kB)

ATP Challenger Series 2008
Tennisturnier in Rennes